Riga ärkestift kan syfta på:

 Riga evangelisk-lutherska ärkestift
 Riga romersk-katolska ärkestift